Osoby o tym nazwisku:
 Burchell McPherson − rzymskokatolicki biskup

Miejscowości w USA:
 McPherson – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie McPherson
Gminy w USA:
 McPherson (ang. McPherson Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie McPherson
 McPherson (ang. McPherson Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Sherman
 McPherson (ang. McPherson Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Blue Earth
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo McPherson (ang. McPherson County) – w stanie Kansas
 hrabstwo McPherson (ang. McPherson County) – w stanie Nebraska
 hrabstwo McPherson (ang. McPherson County) – w stanie Dakota Południowa
Motoryzacja:
 Kolumna MacPhersona – element zawieszenia.